Форос — селище міського типу Ялтинської міської ради АР Крим.
 Форос — грошова подать членів Делоського союзу.
 Форос — санаторій загальнотерапевтичного профілю у смт Форосі.
 Форос — гора на крайньому східному краї Байдарської яйли.
 Форос — футбольний клуб.